Die India Open 2017 im Badminton fanden vom 28. März bis zum 2. April 2017 im Siri Fort Sports Complex in Neu-Delhi statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (zurückgezogen)
  Jan Ø. Jørgensen (zurückgezogen)
  Viktor Axelsen (Champion)
  Son Wan-ho (1. Runde)
  Tian Houwei (2. Runde)
  Ng Ka Long (Halbfinale)
  Chou Tien-chen (Finale)
  Marc Zwiebler (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (Finale)
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  P. V. Sindhu (Champion)
  Akane Yamaguchi (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
  Saina Nehwal (Viertelfinale)
  Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
  Busanan Ongbumrungpan (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Viertelfinale)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (2. Runde)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (2. Runde)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champion)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Finale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Halbfinale)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Halbfinale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (1. Runde)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Finale)
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Champion)
  Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Finale)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Champion)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Halbfinale)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
  Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)
  Kenta Kazuno / Ayane Kurihara (Viertelfinale)
  Pranav Chopra / Siki Reddy (2. Runde)
  Bodin Isara / Savitree Amitrapai (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
Turnierseite

2017
Badmintonwettbewerb in Delhi
Badminton 2017